Luisa Ortega puede referirse a:

 Luisa Marvelia Ortega Díaz (n. 1958), abogada venezolana.
 Luisa Ortega Gómez (n. 1931), cantante española.
 María Luisa Ortega Delgado (1927-2009), química mexicana.